2000/01 was het 90ste seizoen in de Oostenrijkse competitie. De hoogste klasse was de max.Bundesliga, daaronder was de Erste Division.

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Regionalliga Mitte (Kärnten, Oberösterreich en Steiermark).

max.Bundesliga

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Meeste speelminuten

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2000/01 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Tirol Innsbruck

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Tirol Innsbruck, die in het seizoen 2000/01 onder leiding van trainer-coach Kurt Jara voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden en zo de landstitel prolongeerden.

Erste Division

Regionalliga

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 2000/01

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2000/01